Василий Пащенко: Пащенко, Василий (1822—1891) — украинский композитор.
 Пащенко, Василий Григорьевич (1868—1932) — военный деятель Российской империи.